Арсенальная выставка (), официальное название Международная выставка современного искусства (International Exhibition of Modern Art) — выставка произведений живописи, графики и скульптуры современного искусства, организованная с 17 февраля по 15 марта 1913 года в здании Арсенала (Armory) 69 Нью-Йоркского полка Национальной гвардии, на углу Лексингтон-авеню  Позднее выставка была показана также в Бостоне и Чикаго. Эта выставка считается отправной точкой развития современного искусства в США.

История 
В 1911 году в Нью-Йорке создаётся Ассоциация американских художников и скульпторов. Одной из её задач стала организация выставок современного искусства с тем, чтобы обойти косные требования к живописи Национальной Академии дизайна. После долгих споров было найдено и арендовано  (благодаря финансовой помощи Гертруды Вандербильт Уитни) здание военного арсенала  Другими жертвователями на нужды выставки были фотограф и галерист Альфред Стиглиц, художники Клод Моне и Одилон Редон, и др.

Организована Армори шоу была по примеру состоявшейся в 1912 году в Кёльне крупнейшей предвоенной европейской выставки искусства модерна — Международной художественной выставки Зондербунда западно-германских друзей искусств и художников (Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln 1912). Эмблемой выставки стала сосна, изображение которой украшало флаг американских революционных войск времён борьбы за Независимость.

Всего на выставке были показаны 1250 работ, в том числе крупноформатные скульптуры, трёхсот мастеров европейского и американского авангарда. Из Европы были доставлены на выставку 399 полотен и 21 скульптура. Всего выставки в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне посетило около

Художники 
На выставке было достаточно полно представлено французское новое искусство. На ней экспонировались произведения художников-постимпрессионистов: Матисса, Ренуара, Ж. Руо, Ф. Пикабиа, А.Дерена, М. Вламинка, Ф. Леже, Пикассо (8 полотен, в том числе 2 натюрморта), Ж. Брака, А. Марке, Р. Дюфи, К. Моне, О. Родена, О. Редона, М. Дюшана, П. Гогена, П. Сезанна, Ж. Сёра, П. Синьяка и многих других. Из европейцев — представителей других стран следует назвать голландцев В. ван Гога и П. Мондриана, русских К. С. Малевича и В. Кандинского, норвежца Э. Мунка, румына К. Бранкузи, немецкого скульптора В. Лембрука, португальца А. де Соуза-Кордозо.

Значительным был раздел американского искусства. Были представлены работы Уистлера, Р.Генри, Дж. Ф.Слоана, У. Пача, М. Прендергаста, Дж. Марина, Э. Хоппера, Дж. Беллоуза, Дж. О. Вейра, С. Дэвиса, М. Кассат, Ч. Шилера, М. Вебера и многих других.

Резонанс и влияние 
Арсенальная выставка перевернула представления американской публики о таком явлении, как современное искусство. Прямо на выставке музей Метрополитен приобрёл в свою коллекцию «Холм бедняков» Сезанна; очень много споров породили выставленные работы А. Матисса.

Наибольший скандал вызвала картина Дюшана «Обнажённая, спускающаяся по лестнице». Бывший президент США Теодор Рузвельт сострил, что ближе к искусству коврик в его туалете, который с тем же успехом можно назвать «Одетый, поднимающийся по лестнице» и повесить на стену. Один художественный журнал учредил приз тому, кто отыщет на картине обнажённую, а рецензенту The New York Times изображённое напомнило «взрыв на фабрике дранки». В пылу шумихи все работы Дюшана, привезённые на выставку, были тут же распроданы.

Выставка «налево и направо раздавала пощечины американскому общественному вкусу, воспитанному на в целом довольно беззубом и некритическом реализме». Вторжение на американскую художественную сцену европейского модернизма развернуло местных художников в сторону более радикальных экспериментов («неологизм», «фотореализм» и др.), особенно в русле кубизма, и привело к формированию целой когорты коллекционеров европейского авангарда (таких, как доктор Барнс). С другой стороны «Armory Show» стимулировало возникновение и развитие движения риджионализма в американской живописи.

См. также 
 Неделя современного искусства в Сан-Паулу

Примечания

Литература 
 Milton W. Brown: The story of the Armory Show. Abbeville Press, New York 1988, ISBN 0-89659-795-4.
 Abraham A. Davidson: Die Armory Show und die frühe Moderne in Amerika. In: Christos M. Joachimides, Norman Rosenthal (издатель): Amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert. Prestel, München 1993, ISBN 3-7913-1240-5.
 Bernd Klüser, Katharina Hegewisch (Hrsg.): Die Kunst der Ausstellung. Eine Dokumentation dreißig exemplarischer Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts. Insel Verlag, Frankfurt a. M./ Leipzig 1991, ISBN 3-458-16203-8.

Ссылки 

1913 год в США
Искусство США
Художественные выставки США
История культуры США